Osoby o tym nazwisku:
 Arkadij Filipenko – radziecki kompozytor muzyki filmowej
 Pawło Filipenko – ukraiński piłkarz

Inne:
 (2892) Filipenko – planetoida z pasa głównego asteroid